Osoby o tym nazwisku:
 Frickson Erazo − ekwadorski piłkarz
 José Erazo − salwadorski zapaśnik
 Rodolfo Erazo − honduraski lekkoatleta, olimpijczyk